Di seguito una lista di asteroidi dal numero 332001 al 333000 con data di scoperta e scopritore.

332001-332100 

|-
|332001 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332002 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332003 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332004 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332005 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332006 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332007 - ||  ||  || NEAT
|-
|332008 - ||  ||  || LINEAR
|-
|332009 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332010 - ||  ||  || NEAT
|-
|332011 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332012 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332013 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332014 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332015 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332016 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332017 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332018 - ||  ||  || CINEOS
|-
|332019 - ||  ||  || CSS
|-
|332020 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332021 - ||  ||  || LINEAR
|-
|332022 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332023 - ||  ||  || LINEAR
|-
|332024 - ||  ||  || CINEOS
|-
|332025 - ||  ||  || LONEOS
|-
|332026 - ||  ||  || McClusky, J. V.
|-
|332027 - ||  ||  || LINEAR
|-
|332028 - ||  ||  || Needville
|-
|332029 - ||  ||  || NEAT
|-
|332030 - ||  ||  || NEAT
|-
|332031 - ||  ||  || NEAT
|-
|332032 - ||  ||  || Kocher, P.
|-
|332033 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|332034 - ||  ||  || NEAT
|-
|332035 - ||  ||  || NEAT
|-
|332036 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332037 - ||  ||  || NEAT
|-
|332038 - ||  ||  || LONEOS
|-
|332039 - ||  ||  || LONEOS
|-
|332040 - ||  ||  || NEAT
|-
|332041 - ||  ||  || LONEOS
|-
|332042 - ||  ||  || NEAT
|-
|332043 - ||  ||  || NEAT
|-
|332044 - ||  ||  || NEAT
|-
|332045 - ||  ||  || NEAT
|-
|332046 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332047 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|332048 - ||  ||  || NEAT
|-
|332049 - ||  ||  || NEAT
|-
|332050 - ||  ||  || LONEOS
|-
|332051 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332052 - ||  ||  || NEAT
|-
|332053 - ||  ||  || LINEAR
|-
|332054 - ||  ||  || LONEOS
|-
|332055 - ||  ||  || LONEOS
|-
|332056 - ||  ||  || LINEAR
|-
|332057 - ||  ||  || CSS
|-
|332058 - ||  ||  || CSS
|-
|332059 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332060 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332061 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332062 - ||  ||  || NEAT
|-
|332063 - ||  ||  || NEAT
|-
|332064 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332065 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332066 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332067 - ||  ||  || CSS
|-
|332068 - ||  ||  || LINEAR
|-
|332069 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332070 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332071 - ||  ||  || NEAT
|-
|332072 - ||  ||  || CSS
|-
|332073 - ||  ||  || LONEOS
|-
|332074 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332075 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332076 - ||  ||  || NEAT
|-
|332077 - ||  ||  || NEAT
|-
|332078 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332079 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332080 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332081 - ||  ||  || CSS
|-
|332082 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332083 - ||  ||  || LONEOS
|-
|332084 Vasyakulbeda ||  ||  || Andrushivka
|-
|332085 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332086 - ||  ||  || LONEOS
|-
|332087 - ||  ||  || CSS
|-
|332088 - ||  ||  || CSS
|-
|332089 - ||  ||  || CSS
|-
|332090 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332091 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332092 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332093 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332094 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332095 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332096 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332097 - ||  ||  || LONEOS
|-
|332098 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332099 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332100 - ||  ||  || Spacewatch
|}

332101-332200 

|-
|332101 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332102 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332103 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332104 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332105 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332106 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332107 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332108 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332109 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332110 - ||  ||  || CSS
|-
|332111 - ||  ||  || CSS
|-
|332112 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332113 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332114 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332115 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332116 - ||  ||  || LINEAR
|-
|332117 - ||  ||  || CSS
|-
|332118 - ||  ||  || CSS
|-
|332119 - ||  ||  || NEAT
|-
|332120 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332121 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332122 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332123 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332124 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332125 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332126 - ||  ||  || NEAT
|-
|332127 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332128 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332129 - ||  ||  || NEAT
|-
|332130 - ||  ||  || CSS
|-
|332131 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332132 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332133 - ||  ||  || LINEAR
|-
|332134 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332135 - ||  ||  || CSS
|-
|332136 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332137 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332138 - ||  ||  || NEAT
|-
|332139 - ||  ||  || NEAT
|-
|332140 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332141 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332142 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332143 - ||  ||  || LINEAR
|-
|332144 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332145 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332146 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332147 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332148 - ||  ||  || LINEAR
|-
|332149 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332150 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332151 - ||  ||  || CSS
|-
|332152 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332153 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332154 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332155 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332156 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332157 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332158 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332159 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332160 - ||  ||  || CSS
|-
|332161 - ||  ||  || LINEAR
|-
|332162 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332163 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332164 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332165 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332166 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332167 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332168 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332169 - ||  ||  || CSS
|-
|332170 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332171 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332172 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332173 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332174 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332175 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332176 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332177 - ||  ||  || LONEOS
|-
|332178 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332179 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332180 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332181 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332182 - ||  ||  || LINEAR
|-
|332183 Jaroussky ||  ||  || Merlin, J.-C.
|-
|332184 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332185 - ||  ||  || CSS
|-
|332186 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332187 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332188 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332189 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332190 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332191 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332192 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332193 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332194 - ||  ||  || CSS
|-
|332195 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332196 - ||  ||  || Boattini, A.
|-
|332197 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332198 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332199 - ||  ||  || CSS
|-
|332200 - ||  ||  || Spacewatch
|}

332201-332300 

|-
|332201 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332202 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332203 - ||  ||  || CSS
|-
|332204 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332205 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332206 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332207 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332208 - ||  ||  || CSS
|-
|332209 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332210 - ||  ||  || CSS
|-
|332211 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332212 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332213 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332214 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332215 - ||  ||  || Eskridge
|-
|332216 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332217 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332218 - ||  ||  || CSS
|-
|332219 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332220 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332221 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332222 - ||  ||  || LONEOS
|-
|332223 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332224 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332225 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332226 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332227 - ||  ||  || LINEAR
|-
|332228 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332229 - ||  ||  || Jarnac
|-
|332230 - ||  ||  || LINEAR
|-
|332231 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332232 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332233 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332234 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332235 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332236 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332237 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332238 - ||  ||  || CINEOS
|-
|332239 - ||  ||  || NEAT
|-
|332240 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332241 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332242 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332243 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332244 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332245 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332246 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332247 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332248 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332249 - ||  ||  || CSS
|-
|332250 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332251 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332252 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|332253 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332254 - ||  ||  || NEAT
|-
|332255 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332256 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332257 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332258 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332259 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332260 - ||  ||  || LINEAR
|-
|332261 - ||  ||  || NEAT
|-
|332262 - ||  ||  || CSS
|-
|332263 - ||  ||  || CSS
|-
|332264 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332265 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332266 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332267 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332268 - ||  ||  || CSS
|-
|332269 - ||  ||  || CSS
|-
|332270 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332271 - ||  ||  || CSS
|-
|332272 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332273 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332274 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332275 - ||  ||  || LONEOS
|-
|332276 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332277 - ||  ||  || LINEAR
|-
|332278 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332279 - ||  ||  || CSS
|-
|332280 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332281 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332282 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332283 - ||  ||  || CSS
|-
|332284 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332285 - ||  ||  || CSS
|-
|332286 - ||  ||  || Sarneczky, K.
|-
|332287 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332288 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332289 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332290 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332291 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332292 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332293 - ||  ||  || NEAT
|-
|332294 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332295 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332296 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332297 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332298 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332299 - ||  ||  || CSS
|-
|332300 - ||  ||  || CSS
|}

332301-332400 

|-
|332301 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332302 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332303 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332304 - ||  ||  || CSS
|-
|332305 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332306 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332307 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332308 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332309 - ||  ||  || CSS
|-
|332310 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332311 - ||  ||  || NEAT
|-
|332312 - ||  ||  || LINEAR
|-
|332313 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332314 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332315 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332316 - ||  ||  || CSS
|-
|332317 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332318 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332319 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332320 - ||  ||  || LINEAR
|-
|332321 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332322 - ||  ||  || LINEAR
|-
|332323 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332324 Bobmcdonald ||  ||  || Balam, D. D.
|-
|332325 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332326 Aresi ||  ||  || Sposetti, S.
|-
|332327 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332328 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332329 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332330 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332331 - ||  ||  || CSS
|-
|332332 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332333 - ||  ||  || CSS
|-
|332334 - ||  ||  || CSS
|-
|332335 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332336 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332337 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332338 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332339 - ||  ||  || NEAT
|-
|332340 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332341 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332342 - ||  ||  || CSS
|-
|332343 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332344 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332345 - ||  ||  || NEAT
|-
|332346 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332347 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332348 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332349 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332350 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332351 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332352 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332353 - ||  ||  || NEAT
|-
|332354 - ||  ||  || CSS
|-
|332355 - ||  ||  || CSS
|-
|332356 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332357 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332358 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332359 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332360 - ||  ||  || NEAT
|-
|332361 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332362 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332363 - ||  ||  || NEAT
|-
|332364 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332365 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332366 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332367 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332368 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332369 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332370 - ||  ||  || CSS
|-
|332371 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332372 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332373 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332374 - ||  ||  || CSS
|-
|332375 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332376 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|332377 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332378 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332379 - ||  ||  || Ferrando, R.
|-
|332380 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332381 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332382 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|332383 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332384 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332385 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332386 - ||  ||  || CSS
|-
|332387 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332388 - ||  ||  || LINEAR
|-
|332389 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332390 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332391 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332392 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332393 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332394 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332395 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332396 - ||  ||  || CSS
|-
|332397 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332398 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332399 - ||  ||  || CSS
|-
|332400 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

332401-332500 

|-
|332401 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332402 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332403 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332404 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332405 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332406 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332407 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332408 - ||  ||  || CSS
|-
|332409 - ||  ||  || Andrushivka
|-
|332410 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|332411 - ||  ||  || Hug, G.
|-
|332412 - ||  ||  || LINEAR
|-
|332413 - ||  ||  || LINEAR
|-
|332414 - ||  ||  || LINEAR
|-
|332415 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332416 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332417 - ||  ||  || CSS
|-
|332418 - ||  ||  || CSS
|-
|332419 - ||  ||  || CSS
|-
|332420 - ||  ||  || LONEOS
|-
|332421 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332422 - ||  ||  || Jarnac
|-
|332423 - ||  ||  || LONEOS
|-
|332424 - ||  ||  || CSS
|-
|332425 - ||  ||  || LONEOS
|-
|332426 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332427 - ||  ||  || LINEAR
|-
|332428 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|332429 - ||  ||  || CSS
|-
|332430 - ||  ||  || CSS
|-
|332431 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332432 - ||  ||  || CSS
|-
|332433 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|332434 - ||  ||  || Andrushivka
|-
|332435 - ||  ||  || CSS
|-
|332436 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332437 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332438 - ||  ||  || CSS
|-
|332439 - ||  ||  || LINEAR
|-
|332440 - ||  ||  || LINEAR
|-
|332441 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332442 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332443 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332444 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332445 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332446 - ||  ||  || LINEAR
|-
|332447 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332448 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332449 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332450 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332451 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332452 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332453 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332454 - ||  ||  || CSS
|-
|332455 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332456 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332457 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|332458 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332459 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|332460 - ||  ||  || CSS
|-
|332461 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332462 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332463 - ||  ||  || CSS
|-
|332464 - ||  ||  || CSS
|-
|332465 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332466 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332467 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332468 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332469 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332470 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332471 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332472 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332473 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332474 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332475 - ||  ||  || CSS
|-
|332476 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332477 - ||  ||  || LINEAR
|-
|332478 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332479 - ||  ||  || CSS
|-
|332480 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332481 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332482 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332483 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332484 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332485 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332486 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332487 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332488 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332489 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332490 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332491 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332492 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332493 - ||  ||  || CSS
|-
|332494 - ||  ||  || CSS
|-
|332495 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332496 - ||  ||  || CSS
|-
|332497 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332498 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332499 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332500 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

332501-332600 

|-
|332501 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332502 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332503 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332504 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332505 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332506 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332507 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332508 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332509 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332510 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332511 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332512 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332513 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332514 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332515 - ||  ||  || LINEAR
|-
|332516 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332517 - ||  ||  || CSS
|-
|332518 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332519 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332520 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332521 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332522 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332523 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332524 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332525 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332526 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332527 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332528 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|332529 - ||  ||  || BATTeRS
|-
|332530 Canders ||  ||  || Cernis, K., Eglitis, I.
|-
|332531 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332532 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332533 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332534 - ||  ||  || CSS
|-
|332535 - ||  ||  || OAM
|-
|332536 - ||  ||  || CSS
|-
|332537 - ||  ||  || Kocher, P.
|-
|332538 - ||  ||  || Crni Vrh
|-
|332539 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|332540 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|332541 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|332542 - ||  ||  || OAM
|-
|332543 - ||  ||  || OAM
|-
|332544 - ||  ||  || OAM
|-
|332545 - ||  ||  || Ries, W.
|-
|332546 - ||  ||  || Hoenig, S. F., Teamo, N.
|-
|332547 - ||  ||  || LINEAR
|-
|332548 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|332549 - ||  ||  || LINEAR
|-
|332550 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332551 - ||  ||  || OAM
|-
|332552 - ||  ||  || Pelle, J. C.
|-
|332553 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332554 - ||  ||  || OAM
|-
|332555 - ||  ||  || CSS
|-
|332556 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332557 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332558 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332559 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|332560 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332561 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332562 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332563 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332564 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332565 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332566 - ||  ||  || CSS
|-
|332567 - ||  ||  || CSS
|-
|332568 - ||  ||  || OAM
|-
|332569 - ||  ||  || Hug, G.
|-
|332570 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|332571 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332572 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332573 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332574 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332575 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332576 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332577 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332578 - ||  ||  || CSS
|-
|332579 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332580 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|332581 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332582 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332583 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332584 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332585 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332586 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|332587 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|332588 - ||  ||  || LINEAR
|-
|332589 - ||  ||  || LINEAR
|-
|332590 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332591 - ||  ||  || CSS
|-
|332592 - ||  ||  || CSS
|-
|332593 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332594 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332595 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332596 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332597 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332598 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332599 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332600 - ||  ||  || Spacewatch
|}

332601-332700 

|-
|332601 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332602 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332603 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332604 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332605 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332606 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332607 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332608 - ||  ||  || OAM
|-
|332609 - ||  ||  || OAM
|-
|332610 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332611 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332612 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332613 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332614 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332615 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332616 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332617 - ||  ||  || CSS
|-
|332618 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332619 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332620 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332621 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332622 - ||  ||  || CSS
|-
|332623 - ||  ||  || CSS
|-
|332624 - ||  ||  || CSS
|-
|332625 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332626 - ||  ||  || CSS
|-
|332627 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332628 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332629 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332630 - ||  ||  || CSS
|-
|332631 - ||  ||  || LINEAR
|-
|332632 Pharos||  ||  || Casulli, V. S.
|-
|332633 - ||  ||  || Schwab, E.
|-
|332634 - ||  ||  || Tozzi, F.
|-
|332635 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332636 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332637 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332638 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332639 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332640 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332641 - ||  ||  || LINEAR
|-
|332642 - ||  ||  || LINEAR
|-
|332643 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332644 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332645 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332646 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332647 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332648 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332649 - ||  ||  || LINEAR
|-
|332650 - ||  ||  || LINEAR
|-
|332651 - ||  ||  || CSS
|-
|332652 - ||  ||  || NEAT
|-
|332653 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332654 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332655 - ||  ||  || CSS
|-
|332656 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332657 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332658 - ||  ||  || CSS
|-
|332659 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332660 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332661 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332662 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332663 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332664 - ||  ||  || LINEAR
|-
|332665 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332666 - ||  ||  || Astronomical Research Observatory
|-
|332667 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332668 - ||  ||  || LINEAR
|-
|332669 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332670 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332671 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332672 - ||  ||  || CSS
|-
|332673 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332674 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332675 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332676 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332677 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332678 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332679 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332680 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332681 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332682 - ||  ||  || CSS
|-
|332683 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332684 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|332685 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332686 - ||  ||  || OAM
|-
|332687 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|332688 - ||  ||  || CSS
|-
|332689 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|332690 - ||  ||  || CSS
|-
|332691 - ||  ||  || Crni Vrh
|-
|332692 - ||  ||  || LINEAR
|-
|332693 - ||  ||  || CSS
|-
|332694 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332695 - ||  ||  || OAM
|-
|332696 - ||  ||  || OAM
|-
|332697 - ||  ||  || OAM
|-
|332698 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332699 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332700 - ||  ||  || Spacewatch
|}

332701-332800 

|-
|332701 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332702 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332703 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332704 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332705 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332706 Karlheidlas ||  ||  || ESA OGS
|-
|332707 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332708 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332709 - ||  ||  || CSS
|-
|332710 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332711 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332712 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332713 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332714 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332715 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332716 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332717 - ||  ||  || Apitzsch, R.
|-
|332718 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|332719 - ||  ||  || CSS
|-
|332720 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332721 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332722 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332723 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332724 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332725 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332726 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332727 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332728 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332729 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332730 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332731 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332732 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332733 Drolshagen ||  ||  || OAM
|-
|332734 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332735 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332736 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332737 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332738 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332739 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332740 - ||  ||  || OAM
|-
|332741 - ||  ||  || LINEAR
|-
|332742 - ||  ||  || CSS
|-
|332743 - ||  ||  || OAM
|-
|332744 - ||  ||  || OAM
|-
|332745 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332746 - ||  ||  || OAM
|-
|332747 - ||  ||  || OAM
|-
|332748 - ||  ||  || OAM
|-
|332749 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332750 - ||  ||  || OAM
|-
|332751 - ||  ||  || OAM
|-
|332752 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332753 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332754 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332755 - ||  ||  || BATTeRS
|-
|332756 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332757 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332758 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332759 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332760 - ||  ||  || Pauwels, T.
|-
|332761 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332762 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332763 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332764 - ||  ||  || CSS
|-
|332765 - ||  ||  || CSS
|-
|332766 - ||  ||  || CSS
|-
|332767 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332768 - ||  ||  || CSS
|-
|332769 - ||  ||  || CSS
|-
|332770 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332771 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332772 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332773 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332774 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332775 - ||  ||  || CSS
|-
|332776 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332777 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332778 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332779 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332780 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332781 - ||  ||  || LINEAR
|-
|332782 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332783 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332784 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332785 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332786 - ||  ||  || OAM
|-
|332787 - ||  ||  || CSS
|-
|332788 - ||  ||  || OAM
|-
|332789 - ||  ||  || CSS
|-
|332790 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332791 - ||  ||  || LINEAR
|-
|332792 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332793 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332794 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332795 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332796 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332797 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332798 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332799 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332800 - ||  ||  || Spacewatch
|}

332801-332900 

|-
|332801 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332802 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332803 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332804 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332805 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332806 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332807 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332808 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332809 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332810 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332811 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332812 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332813 - ||  ||  || CSS
|-
|332814 - ||  ||  || OAM
|-
|332815 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332816 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332817 - ||  ||  || NEAT
|-
|332818 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332819 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332820 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332821 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332822 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332823 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332824 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332825 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332826 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332827 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332828 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332829 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332830 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332831 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332832 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332833 - ||  ||  || LONEOS
|-
|332834 - ||  ||  || Hobart, J.
|-
|332835 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332836 - ||  ||  || LINEAR
|-
|332837 - ||  ||  || LINEAR
|-
|332838 - ||  ||  || Stevens, B. L.
|-
|332839 - ||  ||  || LINEAR
|-
|332840 - ||  ||  || WISE
|-
|332841 - ||  ||  || WISE
|-
|332842 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332843 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332844 - ||  ||  || OAM
|-
|332845 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332846 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332847 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332848 - ||  ||  || LONEOS
|-
|332849 - ||  ||  || Fitzsimmons, A.
|-
|332850 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332851 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332852 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|332853 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332854 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332855 - ||  ||  || Veillet, C.
|-
|332856 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332857 - ||  ||  || NEAT
|-
|332858 - ||  ||  || CSS
|-
|332859 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332860 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332861 - ||  ||  || CSS
|-
|332862 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332863 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332864 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332865 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|332866 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332867 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332868 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332869 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332870 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332871 - ||  ||  || LINEAR
|-
|332872 - ||  ||  || LONEOS
|-
|332873 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332874 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332875 - ||  ||  || CSS
|-
|332876 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332877 - ||  ||  || LONEOS
|-
|332878 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|332879 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332880 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332881 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332882 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332883 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332884 - ||  ||  || WISE
|-
|332885 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332886 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332887 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|332888 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332889 - ||  ||  || CSS
|-
|332890 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332891 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|332892 - ||  ||  || NEAT
|-
|332893 - ||  ||  || LONEOS
|-
|332894 - ||  ||  || NEAT
|-
|332895 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332896 - ||  ||  || CSS
|-
|332897 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|332898 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332899 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332900 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

332901-333000 

|-
|332901 - ||  ||  || CSS
|-
|332902 - ||  ||  || NEAT
|-
|332903 - ||  ||  || NEAT
|-
|332904 - ||  ||  || NEAT
|-
|332905 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332906 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332907 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|332908 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|332909 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332910 - ||  ||  || CSS
|-
|332911 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332912 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332913 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332914 - ||  ||  || LONEOS
|-
|332915 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332916 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332917 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332918 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|332919 - ||  ||  || CSS
|-
|332920 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332921 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332922 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332923 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332924 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332925 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332926 - ||  ||  || LONEOS
|-
|332927 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332928 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|332929 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332930 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332931 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|332932 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332933 - ||  ||  || CSS
|-
|332934 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332935 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332936 - ||  ||  || LONEOS
|-
|332937 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332938 - ||  ||  || Boattini, A.
|-
|332939 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332940 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332941 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332942 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332943 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332944 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332945 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332946 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332947 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332948 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332949 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332950 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332951 - ||  ||  || OAM
|-
|332952 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332953 - ||  ||  || CSS
|-
|332954 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332955 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332956 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332957 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332958 - ||  ||  || NEAT
|-
|332959 - ||  ||  || CSS
|-
|332960 - ||  ||  || LONEOS
|-
|332961 - ||  ||  || Ye, Q.-z.
|-
|332962 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332963 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332964 - ||  ||  || CSS
|-
|332965 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332966 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332967 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332968 - ||  ||  || LONEOS
|-
|332969 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332970 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|332971 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332972 - ||  ||  || NEAT
|-
|332973 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332974 - ||  ||  || LONEOS
|-
|332975 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332976 - ||  ||  || CSS
|-
|332977 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332978 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332979 - ||  ||  || LONEOS
|-
|332980 - ||  ||  || NEAT
|-
|332981 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|332982 - ||  ||  || NEAT
|-
|332983 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|332984 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332985 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332986 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332987 - ||  ||  || NEAT
|-
|332988 - ||  ||  || NEAT
|-
|332989 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332990 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332991 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|332992 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332993 - ||  ||  || Boattini, A.
|-
|332994 - ||  ||  || LONEOS
|-
|332995 - ||  ||  || LINEAR
|-
|332996 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332997 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332998 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|332999 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333000 - ||  ||  || NEAT
|}

Collegamenti esterni 
 

0332001